Колдовская любовь:
 «Колдовская любовь» () — испанская драма 1967 года, режиссёр Франсиско Ровира Белета.
 «Колдовская любовь» () — испанская музыкальная драма 1986 года, режиссёр Карлос Саура.
 «Колдовская любовь» () — французский фэнтези 1997 года, режиссёр Рене Манзор.
 «Колдовская любовь» — украинский телесериал 2008 года, режиссёр Владимир Балкашинов.